Дискография на поп рок групата OneRepublic.

Албуми 

Dreaming Out Loud (2007)
 Списък с песните
 Say (All I Need) – 3:50
 Mercy – 4:00
 "Stop & Stare" – 3:43
 Apologize – 3:28
 Goodbye, Apathy – 3:32
 All Fall Down – 4:04
 Tyrant – 5:02
 Prodigal – 3:55
 Won't Stop – 5:02
 All We Are – 4:26
 Someone to Save You – 4:12
 Come Home – 4:21
 "Apologize (Remix)" (с Тимбаленд) – 3:05

Waking Up (2009)
 Списък с песните
 Made For You – 4:18
 All The Right Moves – 3:58
 Secrets – 3:45
 Everybody Loves Me – 3:34
 "Missing Persons 1 & 2" – 4:59
 Good Life – 4:13
 All This Time – 4:03
 Fear – 3:47
 Waking Up – 6:07
 Marchin On – 4:12
 Lullaby – 4:38

Сингли

Класации

Външни препратки 
 Официален MySpace сайт на OneRepublic

Дискографии на американски изпълнители
Уанрепъблик